Alan Brodrick ( Midleton ; 1656-1728), avocat et homme politique irlandais.
 Charles Brodrick (1761-1822), ecclésiastique irlandais réformateur.
 Charles Brodrick ( Midleton ; 1791-1863), noble britannique.
 George Brodrick ( Midleton ; 1730-1765), noble britannique.
 George Brodrick ( Midleton ; 1754-1836), homme politique britannique.
 George Brodrick ( Midleton ; 1806-1848),  noble britannique.
 John Brodrick (1765-1842), général de l'armée britannique et gouverneur de la Martinique.
 St John Brodrick ( de Midleton ; 1856-1942), homme politique conservateur britannique et unioniste irlandais.
 Thomas Brodrick (1654-1730), homme politique irlandais.
 William Brodrick (1763-1819), homme politique britannique.
 William Brodrick ( Midleton ; 1798-1870), pair irlandais et membre du clergé anglican.